Ву́лиця Ма́йбороди — вулиця у деяких населених пунктах України. Може бути названа на честь композитора П. І. Майбороди або його брата, композитора Г. І. Майбороди.

 Вулиця Майбороди — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Майбороди — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Платона Майбороди — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Майбороди — вулиця в місті Сорокине Луганської області.

Вулиці, названі на честь людей